tgk steht für:
 Tadschikische Sprache, ISO-639-Code der zentralasiatischen Sprache

TG-K steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Region in Togo

TGK